Midlands Ocidentais (condado), Inglaterra
 Midlands Ocidentais (distrito eleitoral), Inglaterra
 Midlands Ocidentais (região), Inglaterra